Antonov (Антонов) se poate referi la:

 Oleg Antonov, inginer sovietic proiectant de avioane 
 Antonov, tip de avioane din dotarea flotelor civile și militare ale Uniunii Sovietice și Ucrainei
 Antonov Airlines
 Aleksei Antonov, general sovietic
 Serghei Antonov, scriitor rus
 Antonovka, un soi de mar

Nume de familie slave